Sussuapara kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bela Vista de Goiás (ort), 
 Sussuapara (kommun i Brasilien), Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar